Himilco (zeevaarder), een Carthaags zeevaarder;
 Himilco (generaal), een Carthaags generaal;
 Himilco (militair), een Carthaags militair